Charles Delestraint (1879-1945) est un général français, résistant, premier chef de l'Armée secrète, né à Biache-Saint-Vaast dans le Pas-de-Calais et mort en déportation à Dachau. Plusieurs voies publiques en France portent son nom. 

À Paris, la rue du Général-Delestraint  est une voie du . 

Hors Paris, son nom a été attribué  (liste non exhaustive, classée par ordre alphabétique des localités) :
 une rue à Aniche
 une rue à Arpajon
 une rue à Arras
 une impasse à Bergerac
 une rue à Biache-Saint-Vaast
 une rue à Bourg-en-Bresse
 une rue à Brétigny sur Orge
 une avenue à Caylus
 une rue à Dijon
 une rue à Douai
 une place à Draguignan
 une rue à Hénin-Beaumont
 une avenue à Jarrie
 une rue à Melun
 une avenue à Metz
 une avenue à Saint-Jean-de-Moirans
 une rue au Tréport
 un boulevard à Troyes
 une avenue à Vannes

Voir aussi 

 Liste des voies du  arrondissement de Paris
 Voies de Paris